Битва при Карфагене (149 до н. э.)
 Битва при Карфагене (238)
 Битва при Карфагене (533) (Битва при Дециме)
 Битва при Карфагене (698)